Sam Guntuni (; ) foi um oficial armênio do começo do , ativo sob o rei Vararanes Sapor . Era membro da família nacarar Guntuni, os senhores de Niga. Serviu como camareiro do senhor de Siunique,  . Quando Babices faleceu, foi à corte real e informou o rei do ocorrido e eles decidiram que  deveria suceder o pai. Sam foi incumbido de informar Bassaces da decisão real, mas ao informá-lo, recebeu uma resposta imprudente e ingrata. Sam retornou à corte e informou a resposta de Bassaces. Enfurecido, Vararanes nomeou Sam como senhor de Siunique, porém ele governaria a província por apenas um ano, pois foi traiçoeiramente envenenado com cicuta.

Ver também

Bibliografia 

 

 

 

Armênios do século IV
Armênios do século V
Família Guntuni